

Toponyme 
 Valleroy, commune française du Doubs
 Valleroy, commune française de la Haute-Marne
 Valleroy, commune française de Meurthe-et-Moselle

Patronyme 
 C.J. Valleroy (1999-), acteur américain

Voir aussi 

 Valleroy-aux-Saules, commune française des Vosges
 Valleroy-le-Sec, commune française des Vosges
 Vallerois-le-Bois, commune française de la Haute-Saône
 Vallerois-Lorioz, commune française de la Haute-Saône

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France